Гурковский — русская фамилия. Известные носители:

 Гурковский, Алексей Павлович (1850—1909) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878.
 Гурковский, Павел Николаевич (род. 1960) — советский спортсмен-гребец.